Пауль Друкс (; род. 7 февраля 1995 года, Гуммерсбах) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб «Фюксе Берлин» и сборную Германии.

Карьера 
Друкс воспитанник клуба «Гуммерсбах». В 2011 году заключил первый профессиональный контракт с клубом «Фюксе Берлин».

Друкс выступает за сборную Германии с 2014 года. Друкс провёл в сборной 54 матча и забил 108 мячей.

Награды 
 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года

Статистика 
Статистика Пауля Друкса в сезоне 2018/19 указана на 12.6.2019

Ссылки 
 Пауль Друкс на сайте «Фюксе Берлин» 
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2015-16/player/549528/Paul+Drux
 http://dhb.de/nationalteams/maenner/spieler/detailseiten-spieler/paul-drux/persoenliche-daten.html

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Германии
Игроки ГК «Фюксе Берлин»
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года